Bøgh ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bøgh (1827–1893), dänischer Tier- und Landschaftsmaler
 Erik Bøgh (1822–1899), dänischer Dichter und Komponist
 Jan Bøgh (* 1959), dänischer Manager
 Johan Emilius Bøgh (1815–1893), dänischer Fotograf
 Nicolai Bøgh (1843–1905), dänischer Biograf, Dichter und Lehrer